Episodes – serie televisiva britannico-statunitense
 Episodes – balletto di Martha Graham e George Balanchine
 Episodes – rivista di geologia
 Episodes – album di Mike Oldfield del 1981
 Episodes – album di Younes Elamine del 2013

Pagine correlate 
Episode